Байдино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Байдино — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Байдино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Байдино — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Байдино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Байдин